Кампу-Майор (порт. Campo Maior) — многозначный термин.

 Кампу-Майор — поселок городского типа в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в составе округа Порталегре.
 Кампу-Майор (Пиауи) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Пиауи.
 Кампу-Майор (микрорегион) — микрорегион в Бразилии, входит в штат Пиауи.
 Замок Кампу-Майор — средневековый замок во фрегезии Сан-Жуан-Батишта, около поселка Кампу-Майор округа Порталегри Португалии.